Fernando Rus Cózar (Baeza, 4 de juny de 1842 - Barcelona, 6 de novembre de 1894) fou un comercial que destacà per la seva contribució en la venda de material fotogràfic. Desenvolupà la seva activitat a la ciutat de Barcelona durant el transcurs de la segona meitat del . Consistí en un negoci familiar de gran volada gràcies a la quantitat i varietat de productes fotogràfics que disposava i a l'exclusivitat de la venda de plaques Van Monckoven, provinents de Bèlgica.

Biografia 
Fernando Rus Cózar va néixer en el si d'una família humil, llauradora, de la qual manca informació. Fill d'Andrés Rus Lorite i Juana Cózar Fernández, ambdós naturals de Baeza, Jaén. Va ser batejat el 5 de juny de 1842 a la Parròquia de San Juan de Baeza (Jaén)[1]. A data desconeguda es traslladà a Barcelona, on desenvoluparà el seu negoci; primer com a droguer de prestigi i posteriorment a la venda de material fotogràfic. Residirà a la ciutat comtal fins al final de la seva vida. Va contraure matrimoni amb Anna Busquets Cózar. Fruit d'aquest enllaç naixeran Joaquin, José, Ana, Antonia, Juana i, en especial, cal destacar la figura del seu últim fill, Fernando Rus Busquets. Qui va agafar les rendes del negoci familiar, on va desenvolupar la seva part més creativa vinculada a aquest nou llenguatge visual. Va publicar les seves imatges a diferents mitjans de comunicació, esdevenint un dels primers fotoperiodistes de la ciutat de Barcelona, a les acaballes del  i inicis del [2]. Fernando Rus Cózar va morir a la seva residència de Barcelona diabetis l'any 1894.

La cerimònia de comiat se celebrà a l'església de Sant Pau i fou enterrat al Cementeri de Montjuïc.

Negoci 

Es vincula l'activitat comercial de Fernando Rus a una drogueria situada al carrer Sant Pau núm. 68 des de 1877. Tot i que es desconeix la propietat del local en aquest any, es poden trobar anuncis sobre el comerç a nom de Fernando Rus Cózar, destinat a la drogueria, a La Vanguardia des del 1881, any que s'obra el diari. El comerç apareix sota el nom de Droguería de Fernando Rus i estaven situats al barri del Raval de Barcelona, concretament, al carrer de Sant Pau núm. 68 i al carrer Espalter núm.10, on es trobava també la seva residència. Els anuncis publicitaris apareixen de la següent manera: "Drogas y productos químicos para la industria, artes y farmacia. Casa especial de todos los artículos para la fotografía, pintura y litografía".

Hi ha un canvi en la tipologia del negoci a partir de 1887, quan els anuncis van dirigits directament "a los señores fotógrafos y aficionados a la fotografía" i el 1888 passa a denominar-se Casa especial en artículos para la fotografía Fernando Rus. A partir del 1889, la casa Fernando Rus comença a aparèixer com Rus Arte Fotográfico. Aquest viratge comercial pot anar lligat a la tasca de fotògraf del seu fill, Fernando Rus Busquets, qui comença a destacar en el món de la fotografia.
La tasca com a comercial de Fernando Busquets Cózar apareix descrita d'aquesta manera a l'article de La Vanguardia, de dilluns 20 d'agost de 1888:“El droguero del final del siglo XIX es el que representa el dueño de la instalación cuyo grabado esta en esta plana. Don Fernando Rus, activo trabajador; incansable, estudioso dado que practica cuanto estudia y estudia cuanto practican otros, es el prototipo de su clase."

L'any 1891, Fernando Rus va elaborar el “Catálogo general ilustrado de aparatos, artículos y productos químicamente puros para la fotografía”, publicat per Imprenta de Henrich y Company. On es pot apreciar la quantitat incommensurable d'aparells i material fotogràfic de tota mena que Rus disposava al seu comerç. Venia tot tipus d'aparells i productes complementaris per a la fotografia des de tipus acetats, àcids acètics, albúmines, clorur, reposa caps perquè els models estiguessin quiets a les fotografies, aparells estereoscòpics, càmeres fotogràfiques i objectes originals, com una corbata amb un obturador amagat. Tanmateix, el que el diferenciava dels altres negocis era el ser l'únic dipòsit d'Espanya i colònies de les “verdaderas y acreditatas placas secas extra-rápidas, preparadas al gelatino-bromuro de plata” del Doctor Van Monckoven. A més, a la seva botiga es realitzaven sessions pràctiques per mostrar aplicacions lúdiques i científiques dels aparells que estaven a la venda. Principalment destinades a membres ben posicionats de la societat barcelonina i aficionats a les novetats tecnològiques.

L'afirmació més encertada sobre la vinculació de Fernando Rus al món de la fotografia, ve donada gràcies a la relació amb família de la seva esposa, Ana Busquets, que disposaven d'una botiga d'articles fotogràfics al carrer Sant Pau 19-21. Cal tenir en compte que la família Busquets juntament amb la família Teixidor, i posteriorment la família Rus, van ser alguns dels exemples de les grans cases de fotografia de la Barcelona de l'època.

Es té constància que, després de la seva mort, el negoci familiar continua en nom de la seva viuda i, posteriorment, dels seus fills. Tot i que es desconeix la data de traspàs del local, se sap que tant al carrer Sant Pau 68 com a Espalter 10 hi va continuar l'activitat d'una drogueria fins després de la Guerra Civil Espanyola, sota la propietat de José Vidal Ribas Güell i amb el nom del comerç “S.A. de Droguería Vidal y Ribas”.

Referències 

Artistes de la província de Jaén
Fotògrafs andalusos
Comerciants
Persones de Baeza
Empresaris andalusos
Enterrats al Cementiri de Montjuïc